Städtetag bezeichnet:

 Städtetag (historisch), eine bedeutende Institution der Freien und Reichsstädte des 15. und 16. Jahrhunderts.
 Deutscher Städtetag, ein freiwilliger Zusammenschluss von kreisfreien und kreisangehörigen Städten in Deutschland
 Österreichische Städtetag, die jährliche Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes
 Historisch der ab 1887 regelmäßig abgehaltene Städtetag in der Monarchie Österreich-Ungarn, um die Interessen der Städte zu koordinieren
 Städtetag Baden-Württemberg, kommunaler Verband
 Bayerischer Städtetag, kommunaler Verband
 Hessischer Städtetag, kommunaler Verband
 Niedersächsischer Städtetag, kommunaler Verband